A Copa Davis de 2011 foi a 100ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputam a competição, com início em 4 de março e final em 2/4 de dezembro. Sagrou-se campeã a Espanha.

Grupo Mundial

Jogos

Campeão

Grupos regionais

Repescagem

As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 16 e 18 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I.

Zona das Américas

Grupo I

 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV

 
 
 
 
 
|}

Zona da Ásia

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Zona da Europa/África

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/África
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Ligação externa